Melakyregionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Melakyregionen är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt.

Melakyregionen delas in i:
 Maintirano
 Ambatomainty

Följande samhällen finns i Melakyregionen:

 Maintirano
 Mahabe

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Madagaskar